Amatillo puede referirse a:

 El amatillo (Ficus pertusa), árbol de la familia de las moráceas.
 El amatillo (Rauwolfia tetraphylla), planta de la familia de las apocináceas distribuida por la América tropical. 
 Amatillo, pueblo del municipio de Acapulco, en el estado de Guerrero (México).